Василий Григорьевич Задойный  (1928 — 17 марта 1997) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в селе Новоуманское, Адамовского района Оренбургской области в крестьянской семье.

Окончил семь классов Аниховской неполной средней школы. В 1943 году в период Великой Отечественной войны начал трудовую деятельность токарем на Аниховской машинно-тракторной станции Адамовского района Чкаловской области.

С 1953 года после окончания курсов комбайнеров при Халиловской школе механизации сельского хозяйства стал работать комбайнёром Аниховской машинно-тракторной станции, а с 1957 года — комбайнёром в совхозе «Аниховский».

11 января 1957 года «за отличие в труде» Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Г. Задойный был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Не отрываясь от производства, заочно окончил сельскохозяйственный техникум. В 1966 году, работая на самоходном комбайне СК-4, убрал зерновые на площади 1452 гектара, намолотил почти — 13 000 центнеров хлеба.

19 апреля 1967 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году» Василий Григорьевич Задойный был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В. Г. Задойный выполнил восьмую пятилетку (1966—1970) — за два года, а девятую (1971—1975) — за два года и пять месяцев. В. Г. Задойный создал и возглавил одно из первых в области хлеборобских звеньев, которое в первый же сезон намолотило более 45000 центнеров зерна.

8 апреля 1971 года и 23 декабря 1976 года «за отличие в труде» Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Г. Задойный был награждён Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Ленина.

Помимо основной деятельности избирался депутатом Оренбургского областного Совета народных депутатов и членом Адамовского райкома КПСС.

После выхода на пенсию жил в селе Аниховка.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (19.06.1967)
 Орден Ленина (19.06.1967, 23.12.1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (11.01.1957, 8.04.1971)
 Медали ВДНХ

Примечания

Литература 
 
 Герои труда: биографический справочник / В. П. Россовский. — Оренбург : Литературное агентство ; Калуга : Золотая аллея, 1999 г. — 255 с. — ISBN 5-7111-0298-2

Депутаты Оренбургского областного совета